Дамода́р(а):

 Дамодара — одно из имён Вишну и Кришны в индуизме.
 Дамодар — река в Индии.
 Дамодар — пенджабский поэт.
 Дамодара — средневековый индийский астроном и математик.
 Дамодар — персонаж фильмов «Подземелье драконов» и «Подземелье драконов 2: Источник могущества».

См. также 
 Дамодар-Гимал